Strandvägen kan syfta på:

Strandvägen, Stockholm – på Östermalm i Stockholms kommun
Strandvägen, Dalarö – i Haninge kommun
Strandvägen, Djursholm – i Danderyds kommun
Strandvägen, Nynäshamn – i Nynäshamns kommun

Se även
Strandgatan – en gata i centrala Södertälje
Strandvejen – "gamla vägen" mellan Helsingör och norra Köpenhamn